Bratten kan syfta på

 Bratten (havsområde) – ett havsområde inom svensk EEZ-zon i Skagerrak

Geografi

Luxemburg 

 Tretterbaach, vattendrag,

Norge 

 Bratten (ås), Nordland fylke, Bodø, 
 Bratten (holme i Norge, Hordaland fylke), Askøy, 
 Bratten (holme i Norge, Nordland fylke, Sømna), 
 Bratten (kulle i Norge, Nordland fylke, Hemnes), 
 Bratten (kulle i Norge, Nordland fylke, Bodø, lat 67,01, long 15,12), 
 Bratten (kulle i Norge, Nordland fylke, Meløy),

Sverige 

 Bratten (klippa), Västra Götalands län, 
Bratten, Göteborg – en plats i Göteborgs stad
Bratten, Lycksele kommun – en småort i Lycksele kommun